Mácskassy ist der Name folgender Personen:

 Gyula Mácskassy (1912–1971), ungarischer Zeichentrickfilm-Regisseur
 János Mácskassy (1910–1993), ungarischer Maler und Grafiker
 Izolda Mácskassy (1945–2021), ungarische Künstlerin
 Katalin Mácskassy, (1942–2008), ungarische Regisseurin